Château de Chassy peut désigner :
 le château de Chassy, sur la commune de Chassy dans le département français de Saône-et-Loire,
 le château de Chassy, sur la commune de Montreuillon dans le département français de la Nièvre.